Maison forte de Bellecombe (fin du  ou du début du ), située à l'entrée du bourg de Bellecombe-Tarentaise, sur la commune d'Aigueblanche, Savoie ;
 Maison forte de Bellecombe (fin du XIIIe siècle), située sur l'ancienne commune de Bellecombe-en-Faucigny, sur la commune de Reignier-Ésery, Haute-Savoie.